Qingdao – miasto w Chińskiej Republice Ludowej 
 Tsingtao – marka piwa